Brodick Golf Course is een golfbaan in Brodick op het eiland Arran. De golfbaan heeft 18 holes en is opgericht in 1897. Brodick Golf Course heeft relatief veel par 3 holes en beschikt niet over een driving range.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland
Arran
North Ayrshire